«Оленья кожа» () — французский комедийный фильм 2019 года, снятый Квентином Дюпьё. Фильм открывал программу «Двухнедельник режиссёров» на Каннском кинофестивале 2019.

Сюжета 
Джордж, 44-летний человек, покупает у пожилого человека, живущего на селе, винтажную кожаную мотоциклетную куртку с кружевами за 7500 евро. Продавец также дает ему цифровую видеокамеру, которую у него нет нужды.
После покупки куртки Джордж регистрируется в небольшом отеле в близлежащей горной деревушке. Распорядившись всеми своими деньгами на куртку, он оставляет свой обручальный кольцо в качестве залога у рецепции. Там он встречает местного бармена, молодую женщину по имени Дениз, и утверждает, что он режиссер, приехавший в город на съемки. Дениз является любительницей редактирования и проявляет интерес.
Джордж обнаруживает, что его отошедшая жена заморозила его банковский счет. Он начинает слышать, как его куртка говорит ему, что она мечтает стать единственной курткой в мире. Джордж убеждает Дениз финансировать его фильм, который она будет редактировать. Он использует деньги, чтобы выплатить серию местных жителей, чтобы они появились в фильме, отдавая свои куртки, которые он затем украл. Молчащий мальчик следит за ним в нескольких случаях, и Джордж в конечном итоге бросает камень в него. Постепенно Джордж собирает полный кожаный костюм, продолжая снимать сцены. Когда один из объектов отказывается отдавать свою куртку в холоде, Джордж убивает его. Спустя некоторое время Джордж отрывает лезвие с потолочного вентилятора своей номера в отеле, заточит его в оружие и начинает убийственную серию, все это он снимает на камеру. Он закапывает результирующие куртки в яму за городом.
Дениз, радующаяся новым кадрам, предлагает снять фильм и использовать часть своего наследства, чтобы завершить его. Она также раскрывает, что знала, что Джордж является мошенником с тех пор, как они встретились. После того, как она купила ему пару кожаных перчаток, она снимает его, как он похвастается своим полным костюмом на обочине трассы. С другой стороны холма внезапно отец молчащего мальчика стреляет в Джорджа с охотничьего ружья в голову. Дениз продолжает снимать, как она снимает куртку с тела Джорджа и надевает ее.

В средних титрах Джордж снимает себя со своей курткой, как он приближается к стае оленей.

В ролях 
 Жан Дюжарден — Жорж
 Адель Энель — Денис
 Альберт Дельпи — Месье Б.
 Корали Руссье
 Лорен Николас
 Пьер Гомме

Примечания

Ссылки 

Фильмы Франции 2019 года
Кинокомедии Франции
Фильмы на французском языке
Абсурдизм
Фильмы Квентина Дюпьё
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma